Lightfoot est in patronyme Anglo-Saxon porté notamment par :
 Amanda Lightfoot (1987-), biathlète britannique.
 Edwin Niblock Lightfoot (1925-2017), physico-chimiste américain.
Gordon Lightfoot (1938-), auteur-compositeur-interprète, poète et chanteur folk canadien.
 John Lightfoot (1602-1675), prêtre britannique, recteur et vice-Chancelier du collège St Catharine à Cambridge.
 John Lightfoot (1735-1788), prêtre, libraire, botaniste et  conchyliologiste britannique.
 KC Lightfoot (1999-), perchiste américain.
 Lori Lightfoot, (1962- ); maire de Chicago.
 Ricky Lightfoot (1985-), traileur britannique.
 Robert M. Lightfoot Jr. (196?-), ingénieur américain de la NASA.

Autres 
 Lightfoot!, album studio du chanteur Gordon Lightfoot.
 Ardy Lightfoot, jeu d'action plates-formes de 1993.

Patronyme anglais